Смиберт — фамилия:

 Смиберт, Джон (1688—1751) — американский художник.
 Смиберт, Натаниэль (1734—1756) — американский художник, сын Джона Смиберта.

См. также 
 Сиберт